Акимушкін — російське прізвище, що походить від імені Аким ().

 Акимушкін Ігор Іванович (1929–1993) — радянський біолог, письменник, популяризатор науки.
 Акимушкін Олег Федорович (1929–2010) — російський сходознавець, іраніст.

Примітки 

Прізвища